Maicon Marques Bitencourt – calciatore brasiliano
 Nalbert Bitencourt – ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley brasiliano
 Paulo Bitencourt – cantante e fotografo brasiliano naturalizzato austriaco
 Wander Luiz Bitencourt Junior – calciatore brasiliano